Села:
 Ісківці — Полтавська область, Лохвицький район
 Ісківці — Полтавська область, Лубенський район

Див. також
 Гиряві Ісківці